Ganea se poate referi la:

Conjectura Eilenberg−Ganea, o ipoteză în topologia algebrică
Conjectura lui Ganea, o ipoteză în topologia algebrică, acum infirmată
Ionel Ganea (n. 1973), fotbalist român
Liviu Ganea (n. 1988), fotbalist român
Tudor Ganea (1922–1971), matematician român
Ion Ganea (1926–1993), biolog, academician, din Republica Moldova 

Nume de familie românești